Église Saint-Lazare peut désigner :
 l’église Saint-Lazare d'Avallon ;
 l’église Saint-Lazare de Bonnay ;
 l'église du Saint-Prince-Lazare de Krmine, près de Banja Luka ;
 l'église du Saint-Prince-Lazare de Lazarevo, près de Banja Luka ;
 l’église Saint-Lazare de Macao ;
 l’église Saint-Lazare du Mans ;
 l’église Saint-Lazare de Marseille ;
 l’église Saint-Lazare de Nevers ;
 l’église Saint-Lazare de Neuve-Maison ;
 l'ancienne église Saint-Lazare de Paris ;
 l'église Saint-Lazare de Pope ;
 l'église Saint-Lazare de Tabriz ;
 l'église Saint-Lazare de Vlahovići ;
 l’église Saint-Lazare de Wrocław ;
 l'Église Saint-Lazare de Živalići.

Voir aussi 
 La cathédrale Saint-Lazare d'Autun.